Johann von Hanau ist der Name folgender Personen:

 Johann (Hanau) (um 1377–1411), Mitregent der Herrschaft Hanau
 Johann von Hanau-Lichtenberg, Sohn von Graf Philipp I. dem Älteren von Hanau-Lichtenberg
 Johann von Hanau-Münzenberg († 1511 oder nach 1536), Sohn von Graf Philipp I. dem Jüngeren von Hanau-Münzenenberg
 Johann Ernst (Hanau-Münzenberg) (1613–1642), Graf von Hanau-Münzenberg
 Johann Philipp von Hanau-Lichtenberg (1626–1669), Sohn von Graf Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg
 Johann Reinhard I. (Hanau-Lichtenberg) (1569–1625), Graf von Hanau-Lichtenberg
 Johann Reinhard II. von Hanau-Lichtenberg (1628–1666), Sohn von Graf Philipp Wolfgang von Hanau-Lichtenberg
 Johann Reinhard III. (Hanau) (1665–1736), Graf von Hanau-Münzenberg und von Hanau-Lichtenberg